Le pégase (nom commun) est une créature magique de Donjons et Dragons, de type bête, dont la description physique est basée sur sa figure mythologique gréco-romaine. Elle est présente depuis les premières éditions du manuel des monstres.

Publications 
Le pégase apparaît pour la première fois dans l'édition de 1974, dite white box set. Il est présent dans la première édition originale du manuel des monstres Advanced Dungeons & Dragons en 1977, puis dans le Dungeons & Dragons Basic Set la même année. Le D&D Expert Set (1981, 1983), et la  Dungeons & Dragons Rules Cyclopedia (1991) ont repris sa description.

La seconde édition du Monstrous Compendium Volume One reprend sa figure en 1989 la même description est réimprimée dans le Monstrous Manual en 1993 avec le greater pegasus. C'est le greater pegasus qui est détaillé dans le numéro 61 de magazine Donjon en .

On le retrouve dans la troisième édition du Manuel des monstres en 2000 et dans l'édition révisée 3.5 en 2003.

Description physique et habitudes de vie 

Le manuel des monstres de Donjons et Dragons nous offre une description physique et celle du mode de vie des pégases. Ce sont des créatures magiques de type bête, de grande taille, qui tiennent pour beaucoup du cheval et un peu de l’oiseau. Les pégases portent des plumes sur la crinière, la queue et les jambes. Adultes, ils mesurent environ 1,80 m au garrot pour 5 à 7 mètres 50 d’envergure. Ils pèsent de 590 à 815 kilos.

Leur squelette est très léger, et les os durs en surface mais creux à l’intérieur, comme ceux des oiseaux. Une rumeur court selon laquelle ces os seraient remplis d’un gaz plus léger que l’air, du même type que l’hélium. Les pégases sont couverts d’un pelage blanc fin et de plumes, le plus souvent de couleur blanche et plus rarement dans les nuances de brun, de rouge ou de noir. Leurs yeux sont grands, ils expriment la compassion et l’émotion. Les pégases voient deux fois plus loin qu’un humain dans des conditions normales, ils distinguent aussi très bien les formes et les couleurs, et sont nyctalopes. Leur iris argenté est très apparent, surtout à la lumière du jour, laquelle leur donne un air angélique avec des yeux brillants. Quelques rares variétés de pégases ont les yeux ambre ou rouges. Les pégases ont un excellent odorat et peuvent suivre des pistes à l’odeur. Ils sont très réactifs. À l’instar des autres créatures magiques comme les dragons, les fées et les sylvains, les pégases sont réceptifs à l’énergie magique (le mana) et peuvent deviner les intentions de ceux qui les entourent. Leur intuition est très développée. Leur système pulmonaire leur permet de stocker l’oxygène à l’inspiration comme à l’expiration, et les aident à avoir une énergie suffisante pour voler.

Ils pondent des œufs, comme les oiseaux. Leur vitesse de croissance peut être comparée à celle du cheval, ainsi que leurs habitudes de vie car ils affectionnent les forêts tempérées. Les pégases se nourrissent de toutes sortes de végétaux.
Le cycle biologique des pégases est le même que celui des chevaux, bien qu’ils vivent plus vieux dans les environnements féériques, au contact des fées, des druides et des licornes. Les pégases pondent un ou deux œufs à la fois, puis les défendent activement en combattant toute créature qui présenterait une menace pour l’œuf ou le petit qui en sort.

Sous-espèces 
Le pégase aquatique est une espèce de la grande barrière Faequine, et un proche cousin du pégase. Des écailles généralement bleues ou vertes remplacent le pelage, des nageoires élégantes lui permettent de se déplacer sous l’eau. Les pégases aquatiques n’ont jamais été vus volants hors de l’eau.
L’Unisus est issu de l'union entre une licorne et un pégase. Il possède les attributs de ses deux parents, la corne unique torsadée sur le front et des ailes pour voler. Il vit dans les forêts mais préfère les pentes. Il se reproduit en pondant un œuf tous les dix ans.

Utilisation 
Les pégases sont très recherchés pour le combat aérien, mais à l'instar des autres créatures magiques, ils sont sauvages et ne se montrent que rarement, ce qui les rend très difficiles à capturer. Le moyen le plus simple pour apprivoiser un pégase est de voler un œuf et d'élever la créature qui en sort depuis sa naissance. Parfois, un pégase adulte peut être apprivoisé à condition qu'il ne se montre pas agressif envers la personne qui tente de le capturer.
Chevaucher un pégase demande six semaines d'entraînement et une selle exotique, si le cavalier s'en montre digne. Les pégases sont toujours d'alignement chaotique bon, et en tant que tels, ils ne serviront qu'un cavalier d'alignement bon ou neutre avec une immense loyauté toute leur vie. Les pégases ne comprennent pas le langage humain. Un grand nombre d'entre eux servent le dieu Eachthighern.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pégase (mythologie)
 Unisus

Liens externes

Bibliographie 
 Williams Skip, Jonathan Tweet et Monte Cook, , , 2000

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés
Pégase